Ранчо ла Флор има више значења:

 Ранчо ла Флор (Алдама), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Флор (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо ла Флор (Сочимилко), насеље у савезној држави Мексико Сити у Мексику
 Ранчо ла Флор, Креплас (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Флор (Сан Хосе Итурбиде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ранчо ла Флор (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику